Консерватория Джованни Батиста Мартини () — музыкальное высшее учебное заведение, основанное в Болонье в 1804 году. С 1925 года носит имя падре Мартини, возглавлявшего во второй половине XVIII века Болонскую филармоническую академию.

История консерватории 
В 1802 году муниципалитет Болоньи принял решение учредить в городе музыкальный лицей, разместив его рядом с монастырём Сан-Джакомо Маджоре. В новой школе должны были преподаваться композиция, вокал и несколько инструментальных специальностей (клавир, скрипка и альт, виолончель и контрабас, гобой и английский рожок); штат нового учебного заведения должны были составить шесть педагогов во главе со Станислао Маттеи (на которого также возлагались архивные дела); Каллисто Дзанотти вёл класс клавира, Лоренцо Джибелли — класс вокала, Луиджи Мандини — класс скрипки, Винченцо Каведанья — класс виолончели, Санте Агилар — класс гобоя. Занятия начались 3 декабря 1804 года и проходили первоначально три дня в неделю по утрам. Общее направление работы лицея определяли непосредственные ученики падре Мартини, а после смерти его первого руководителя Маттеи лицею перешла полученная им от Мартини богатейшая библиотека.

В 1839 году специальная комиссия провела реформу Лицея, подняв число преподаваемых дисциплин до 12 и ограничив количество учащихся (не более 90, предпочтительно болонцев). Джоаккино Россини, учившийся в Лицее в 1807—1809 гг. у Маттеи и Дзанотти, был объявлен его «пожизненным почётным советником»; по его инициативе класс фортепиано возглавил Стефано Голинелли. Россини также предложил руководство лицеем композитору Гаэтано Доницетти, однако тот не принял этой должности. К 1842 году, за первые 38 лет работы Лицея, его студентами побывали 1038 человек, среди которых преобладали вокалисты (242) и пианисты (227).

Значительный вклад в развитие Лицея внесли его руководители рубежа XIX—XX веков. При Луиджи Манчинелли открылся класс арфы, началось преподавание музыкального анализа и истории музыки; при Джузеппе Мартуччи вокалисты начали изучать также актёрское искусство. Основание в Болонье Общества квартетного музицирования (1879) и Вагнеровского общества (1887) было тесно связано с Лицеем. В межвоенные годы значительно укрепил репутацию Лицея Чезаре Нордио, открывший в нём классы дирижирования и струнного квартета, введший обязательное фортепиано в программу всех инструментальных специальностей; при Нордио Лицей был в 1942 году преобразован в государственную консерваторию, по его инициативе большому концертному залу консерватории было присвоено имя Босси, а органному залу — имя Отторино Респиги.

Руководители консерватории 
 Станислао Маттеи (1802—1827)
 Джованни Баттиста Беретта (1864—1866)
 Чезаре Далл’Олио (1867—1869, исполняющий обязанности)
 дирекция (1869—1881, в разные годы в её состав входили как музыканты — Карло Верарди, Алессандро Бузи, Карло Паризини, Федерико Паризини, Гаэтано Гаспари, Стефано Голинелли, Густаво Тофано, Франческо Серато, — так и общественные деятели Энрико Панцакки, Агостино Салина, Аламанно Изолани, Густаво Санджорджи, Фердинандо Берти)
 Луиджи Манчинелли (1881—1886)
 Джузеппе Мартуччи (1886—1902)
 Марко Энрико Босси (1902—1911)
 Бруно Муджеллини (1911—1912, исполняющий обязанности)
 Луиджи Торки (1912—1913, исполняющий обязанности)
 Ферруччо Бузони (1913—1914)
 Джино Маринуцци (1915—1918)
 Франко Альфано (1919—1923)
 Гульельмо Маттиоли (1923—1924)
 Франческо Ватьелли (1924—1925)
 Чезаре Нордио (1925—1945)
 Гвидо Спаньоли (1945—1947)
 Гвидо Гуэррини (1947—1951)
 Этторе Дездери (1951—1963)
 Лино Ливиабелла (1963—1964)
 Адоне Цекки (1964—1974)
 Джордано Ноферини (1974—1977)
 Чезаре Франкини Тассини (1977—1979)
 Лидия Пройетти (1979—1981)
 Джанни Рамус (1981—1983)
 Лидия Пройетти (1983—1991)
 Кармине Карризи (1991—2009)
 Донателла Пьери (с 2009 г.)

Примечания

Ссылки 
 Сайт консерватории

Появились в 1804 году в Италии
1804 год в музыке
Консерватории по алфавиту
Консерватории Италии
Учебные заведения Болоньи
Музыкальные организации Болоньи